6,5×47 мм Lapua или 6,5×47 мм — винтовочный боеприпас центрального воспламенения, разработанный компанией Nammo Lapua специально для соревнований по целевой стрельбе на дистанциях 300-1000 м.

Конструкция 

Общие размерности патрона схожи с габаритами 7,62×51 мм НАТО, что позволяет его использовать с теми же затворами и заряжать в штатные магазины. Однако, все размерности боеприпаса специально оптимизированы под использование целевых пуль. Высокая начальная скорость пули и пологая траектория полёта обеспечивается высоким давлением в гильзе (около 435 МПа или 63090 psi).

Примечания

Ссылки 
 Обзор боеприпаса 6,5×47 мм Lapua 
 Отстрел боеприпаса 6,5×47 мм по сравнению с .260 Remington 
 Боеприпас 6,5×47 мм Lapua на сайте производителя
 Видеообзор отстрела боеприпаса 6,5×47 мм Lapua на сайте www.youtube.com 
 Обзор 6,5×47 мм Lapua 
 Обзор и сопоставление боеприпасов для стрельбы на дистанциях свыше 1000 м 

Патроны центрального воспламенения
Винтовочные патроны
47